Karl Girardet (1813-1871), Zwitsers kunstschilder en illustrator
 Noémi Girardet (1994-), Zwitserse zwemster

Zwitserse achternaam